Sinomiopteryx är ett släkte av bönsyrsor. Sinomiopteryx ingår i familjen Thespidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Bönsyrsor
Sinomiopteryx